Дэци́н — китайский топоним:

 Дэцин (Чжэцзян) (德清) — уезд городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян
 Дэцин (Гуандун) (德庆) — уезд городского округа Чжаоцин провинции Гуандун